Själagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själagrundet, Kronoby, Österbotten, 
 Själagrundet, Sibbo, Nyland,

Se även
Själagrunden
Själgrund
Själgrundet
Själgrunden
Sälgrund
Sälgrundet
Sälgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar